Létang est un patronyme notamment porté par : 
 Ernest Létang (), compositeur français ;
 Georges Létang (1788-1864), général et homme politique français français ;
 Olivier Létang (1972-), dirigeant français de football.

Article connexe 

Homonymie de patronyme